

інструмент 

 Шило — інструмент

Корабель 

  — монітор (корабель)
  — ракетний крейсер

Топонім

() — район (ist ein Ortsteil) міста Гарцгероде у землі Саксонія-Ангальт, Німеччина.

() :
 Шило — місто в окрузі Декальб, штат Алабама
 Шило — місто в окрузі Гарріс, штат Джорджія
 Шило — місто, штат Нью-Джерсі
 Шило — селище, штат Іллінойс
 Шило — селище в окрузі Ричленд, штат Огайо
 Шило — переписна місцевість в окрузі Йорк, штат Пенсільванія
 Шило — переписна місцевість в окрузі Самтер, штат Південна Кароліна

Шило () — населений пункт у Хорватії

Прізвище 

Ши́ло — українське прізвище. Відомі носії:

 Шило Артем Вікторович — майор Служби безпеки України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Шило Віталій Васильович (* 1937) — український народний депутат 3-го скликання, академік екологічної Академії Наук України.
 Шило Володимир Петрович — український математик, д.ф.-м.н., професор, п.н.с. Інститут кібернетики НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 року, лауреат премії імені Глушкова 2009 року — автор методів рішення складних задач дискретної оптимізації
 Шило Володимир Сергійович (1979—2014) — прапорщик, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Шило Володимир Федорович (1932) — капітан 2 рангу, радянський та український журналіст, поет і письменник.
 Шило Гаврило Федорович (1910-1988) — український мовознавець.
 Шило Георгій Аполонович (1925-1996) — Герой Радянського Союзу
 Шило Костянтин Петрович (1879-1933) — український політичний і культурний діяч, педагог.
 Шило Микола Костянтинович (1913-1982) — український архітектор.
 Шило Павло Олександрович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Шило Петро Іванович (1909-1952) — агент німецької розвідки «Цепелін» у роки Другої світової війни.
 Шило Рустам Олександрович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Шило Семен — сотник повстанських відділів під час Коліївщини.

Див. також 
 Шилов
 Морське шило
 Шіло (значення)

Примітки 

Українські прізвища